Шляхе́тский ко́рпус — военное училище для дворян (шляхты):

Сухопутный шляхетский корпус (1732), 
Морской шляхетский корпус (1752).

См. также 
 Рыцарская академия